Малоалабухское сельское поселение — муниципальное образование в Грибановском районе Воронежской области.

Административный центр — село Малые Алабухи 1-е.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Малые Алабухи 1-е,
 село Малые Алабухи 2-е,
 посёлок Красная Заря,
 посёлок Чичерино.

Примечания 

Муниципальные образования Грибановского района
Сельские поселения Воронежской области